Bombeck ist der Name folgender Orte:
 Bombeck (Billerbeck), ein Ortsteil der Stadt Billerbeck im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Bombeck (Salzwedel), ein Ortsteil der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Bombeck ist der Familienname folgender Personen:
 Erma Bombeck (1927–1996), US-amerikanische Schriftstellerin
 Seger Bombeck († um 1560), Teppichwirker